Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Mello e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Hugo Armando e Ricardo Schlachter 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Guzman /  Ignacio Hirigoyen (semifinali)
 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (semifinali)

 Santiago González /  Rogier Wassen (primo turno)
 Hugo Armando /  Ricardo Schlachter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2003